Кухарев — русская фамилия.

Известные носители:
 Кухарев, Александр (род. 2002) - российский футболист. 
 Кухарев, Алексей Васильевич (1921—1988) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Кухарев, Гавриил Ефимович (1905—1944) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кухарев, Григорий Никанорович (1918—1984) — советский военнослужащий, гвардии полковник, Герой Советского Союза.
 Кухарев, Иван Миронович (1911—1951) — подполковник авиации, Герой Советского Союза (1945).
 Кухарев, Олег Николаевич (род. 1974) — ректор Пензенского государственного аграрного университета.
 Кухарев, Фёдор Яковлевич (1924—1946) — Герой Советского Союза (1944), командир диверсионной группы Добрушской партизанской бригады.